Questo elenco degli edifici più alti in Turchia classificati per altezza.

Edifici più alti 
Elenco degli edifici più alti completati della Turchia, sono comprese nell'altezza guglie ma non antenne e pennoni. La colonna "anno" indica l'anno di completamento dell'edificio.

Edifici in costruzione

Cronologia edifici più alti

Note

Voci correlate 
 Elenco degli edifici più alti d'Europa

Grattacieli della Turchia
Liste di grattacieli